Volleyball Thailand League 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Volleyball Thailand League 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile